Rosen blühen auf dem Heidegrab – film del 1929 diretto da Kurt Blachy (come Curt Blachnitzky)
Rosen blühen auf dem Heidegrab –  film del 1952 diretto da Hans H. König